Die Liste von Mittelalterrockbands umfasst überregional bekannte Musikgruppen, welche dem Genre Mittelalter-Rock zugerechnet werden. Als überregional Bekannt gelten Musikgruppen hier wenn sie eigenständige Konzertauftritte außerhalb der Heimatregion absolvierten, mindestens ein Album auf einem bekannten Label veröffentlichten oder überregionale Presserezeption erhielten.

Als stiltypisch für das Genre gilt die Vermengung von deutschsprachigem Rock, Hard Rock oder Metal mit der Musik der Mittelalterszene, zumeist in Form von Sackpfeifen und Schalmeien, gelegentlich auch Harfen, Drehleiern, Flöten, Pfeifen und Lauten sowie in Form von mittelalterlich inspirierten Texten. Die Verwendung von mittelalterlichem Liedgut findet punktuell ebenfalls statt.

!
Mittelalterrock